Сокращение CMK (латиницей) может означать:
 cmk — код ISO 639 для вымершего языка чимакум (см. также: Чимакумские языки).

См. также 
 СМК (кириллицей)